La saison 1981-1982 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, l'Olympiakos, double tenant, a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

Une nouvelle fois, un match de barrage est nécessaire pour décider de l'attribution du titre. A Volos, l'Olympiakos et le Panathinaikos s'affrontent et c'est le champion qui s'impose 2 buts à 1. Pour la  d'affilée, l'Olympiakos remporte donc le titre et devient pour la  de son histoire champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1982-83. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1982-83. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1982-1983 (Si le vainqueur de la Coupe finit à une de ces deux places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match  : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Match pour le titre

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1981-1982
Championnat Grece Football 1981-1982 D1
Championnat Grece Football 1981-1982 D1
Grece D1
Grece D1